I bitwa nad Bull Run – 21 lipca 1861
 II bitwa nad Bull Run – 28–30 sierpnia 1862

fr:Bataille de Bull Run